Селище міського типу:
 Яблунів — Івано-Франківська область, Косівський район
Села:
 Яблунів — Закарпатська область, Мукачівський район
 Яблунів — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Яблунів — Львівська область, Самбірський район
 Яблунів — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район
 Яблунів — Черкаська область, Черкаський район
Залізниця:
 Яблунів — зупинна залізнична платформа Ужгородської дирекції Львівської залізниці

Див. також 
 Яблуневе
 Яблуниця
 Яблунівка
 Яблунька
 Яблонов (значення)